Jméno Magdaléna z Valois nosilo více šlechtičen:
 Magdalena z Valois (1520–1537) – dcera francouzského krále Františka I., manželka skotskéko krále Jakuba V. 
 Magdaléna Francouzská (1443–1495) – dcera francouzského krále Karla VII., manželka navarrského hraběte Gastona z Foix